Епархия Мати () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Мати, Филиппины. Епархия Мати распространяет свою юрисдикцию на провинцию Восточный Давао. Епархия Мати входит в митрополию Давао. Кафедральным собором епархии Мати является церковь святого Николая из Толентино.

История 
16 февраля 1984 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Episcopus Tagamnus, которой учредил епархию Мати, выделив её из епархии Тагума.

Ординарии епархии 
 епископ Patricio Hacbang Alo (9.11.1984 — 19.10.2014).
 Sede Vacante

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Episcopus Tagamnus

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Филиппин